Андрей Андреев може да се отнася за:
 Андрей Андреев (1871 – 1938) – български фотограф
 Андрей Андреев (1895 – 1971) – руски политик, революционер
 Андрей Андреев (р. 1930) – български учен, инженер, професор (Университет по хранителни технологии)
 Андрей Андреев (р. 1942) – български диригент
 Андрей Андреев (р. 1943) – български лекар
 Андрей Андреев (р. 1943) – български поет и преводач
 Андрей Андреев (р. 1955) – български учен, геодезист, професор (Шуменски университет)
 Андрей Андреев (р. 1957) – български музиколог, общественик и педагог
 Андрей Андреев – български актьор
 Андрей Андреев – български прокурор
 Андрей Андреев – български футболист